De Groene Heuvels is een Nederlands recreatiegebied, gelegen in Ewijk (gemeente Beuningen (Gelderland)) ongeveer tien kilometer ten westen van Nijmegen.

Het recreatiegebied wordt beheerd en geëxploiteerd door Leisurelands. In het gebied worden ook festivals georganiseerd, zoals Down The Rabbit Hole. De plas is geliefd bij zowel Nederlandse als Duitse duikers. In de plas leven onder meer snoek, baars en zoetwaterkreeft. Ook zijn er twee albinokarpers die daar zijn uitgezet. De maximumdiepte is zo'n 24 meter.

De Groene Heuvels is een van de vier recreatieplassen in de regio Nijmegen. De overige plassen betreffen de Berendonck (gelegen tussen Wijchen en Nijmegen), het Wylerbergmeer (Gemeente Berg en Dal, bij de grens met Duitsland) en het iets verder van Nijmegen gelegen Mookerplas (Gemeente Mook en Middelaar, nabij de kern Plasmolen).

Referenties 

Beuningen
Meer in Gelderland
Recreatie in Gelderland
Recreatiegebied